Jolsvai steht für:
 Jolsvai (Adelsgeschlecht), ungarisches Adelsgeschlecht

Jolsvai ist der Familienname folgender Personen:
 András Jolsvai (* 1953), ungarischer Schriftsteller und Journalist 
 Leustachius Jolsvai, Palatin von Ungarn